L'International Raiffeisen Grand Prix 2001 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 21ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2001. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 21 al 27 maggio 2001.

Campioni

Singolare 

 Andrea Gaudenzi ha battuto in finale  Markus Hipfl 6-0, 7-5

Doppio 

 Petr Pála /  David Rikl hanno battuto in finale  Jaime Oncins /  Daniel Orsanic 6–3, 5–7, 7–5

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2001
ATP Tour 2001